Cyllopus är ett släkte av kräftdjur. Cyllopus ingår i familjen Cyllopodidae. 

Cyllopus är enda släktet i familjen Cyllopodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Cyllopus